Rejon mykołajiwski – była jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu odeskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1945, ma powierzchnię 1093 km² i liczy około 16 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Mykołajiwka.

Na terenie rejonu znajdują się 1 osiedlowa rada i 12 silskich rad, obejmujących w sumie 45 miejscowości.

Miejscowości rejonu

Przypisy 

mykołajiwski